Noordervermaning (Giethoorn) - voormalige doopsgezinde kerk
 Noordervermaning (Westzaan) - voormalige doopsgezinde kerk